Asa eller ASA kan syfta på:

ASA
 ASA – ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatorisk effekt, se acetylsalicylsyra
 ASA – en akronym som står för American Standards Association
 ASA – en organisation i Asien, se Association of Southeast Asia
ASA – en utbildningsorganisation för sjöfart på Åland, se Alandica Shipping Academy
 ASA – IATA:s kod för en flygplats i Eritrea, se Assab International Airport
 ASA – ICAO:s kod för flygbolaget Alaska Airlines
 ASA (bilmärke) – ett italienskt bilmärke
 ASA (fotografi) – ett begrepp för ljuskänslighet inom fotografi
 ASA (plast) – en typ av plast

Asa
 Asa (kung), en kung i Juda rike under 900-talet f Kr
 Asa (namn) – ett fornsvenskt kvinnonamn som förekommer på runstenar, se Åsa (namn)

Geografi

Sverige 
 Asa socken – en socken i Växjö kommun i Kronobergs län
 Asa landskommun – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1951
 Asa församling – en församling i Växjö stift –2010
 Asa kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Lammhults församling i Växjö stift
 Asa, Växjö kommun – kyrkby i Växjö kommun i Kronobergs län
 Asa distrikt – ett distrikt i Växjö kommun i Kronobergs län 2016–